Шпаково — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Шпаково — деревня в Городокском районе Витебской области.

Украина 
 Шпаково — село в Новомиргородском районе Кировоградской области.
 Шпаково — село в Миргородском районе Полтавской области.